Capanda Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Malanje, i den nordvästra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Capanda Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Capanda Airport är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Capanda Airport. Runt Capanda Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Capanda Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Malanje